

Населені пункти та їхні частини
 Роґозьниця — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Роґозьниця — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Роґозьниця — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Роґозьниця — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки